Campamor est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Clara Campoamor (1888-1972), féministe et femme politique espagnole connue pour son action en faveur du droit des femmes ;
  (1877-1941), musicien et compositeur uruguayen ;
 Ramón de Campoamor y Campoosorio (1817-1901), poète espagnol.

Télévision 
 Clara Campoamor, la mujer olvidada, téléfilm biographique espagnol réalisé par Laura Mañá, sorti en 2011.

Divers 
 Théâtre Campoamor, salle d'opéra de la ville d'Oviedo dans les Asturies en Espagne ;
 Gare de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, gare ferroviaire de Madrid.

Patronyme hispanique